Thesaurus, palabra latina para tesoro, puede referirse a:

 Tesauro, listado de palabras.
 Thesaurus Linguae Graecae, instituto de investigación estadounidense.
 Thesaurus Linguae Latinae, diccionario de latín.

Tesauros